A 74.ª edição da competição de ciclismo Volta à Polónia celebra-se na Polónia entre 29 de julho e 4 de agosto de 2017 sobre um percurso de 1132 quilómetros. Começando em Cracóvia e finalizando em Bukowina Tatrzańska.

A corrida faz parte do UCI WorldTour de 2017, sendo a vigésima sétima competição do calendário de máxima categoria mundial.

Equipas participantes

Percorrido
O Volta à Polónia dispôs de sete etapas para um percurso total de 1143,5 quilómetros.

Desenvolvimento da corrida

1.ª etapa

2.ª etapa

3.ª etapa

4.ª etapa

5.ª etapa

6.ª etapa

7.ª etapa

Classificações finais 
As classificações finalizaram da seguinte forma:

Classificação geral

Evolução das classificações

UCI World Ranking 
O Volta à Polónia outorga pontos para o UCI WorldTour de 2017 e o UCI World Ranking, este último para corredores das equipas nas categorias UCI ProTeam, Profissional Continental e Equipas Continentais. As seguintes tabelas são o barómetro de pontuação e os corredores que obtiveram pontos:

Ligações externas 
 Site oficial
 

UCI World Tour de 2017
2017
Desporto na Polônia em 2017